Мала Врбица је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 203 становника. Насеље је основано 1809. године. Под њивама се налази 377,58 -{ha}-, воћњацима 93,55 -{ha}-, виноградима 2,29 -{ha}-, ливадама 51,39 -{ha}-, пашњацима 50,85 -{ha}- док остало земљиште заузима 0,92 -{ha}-.

Демографија 
У насељу Мала Врбица живи 201 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 43,3 година (41,8 код мушкараца и 45,1 код жена). У насељу има 70 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,56.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији